В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6–7, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Бетті Стеве (півфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978